Aris Thessaloniki steht für:

 Aris Thessaloniki, umgangssprachlich für AS Aris, Sportverein aus Thessaloniki, Griechenland
 Aris Thessaloniki (Fußball), Fußball-Abteilung des AS Aris
 Aris Thessaloniki (Basketball), Basketball-Abteilung des AS Aris
 Aris Thessaloniki (Volleyball), Volleyball-Abteilung des AS Aris
 Aris Thessaloniki (Wasserball), Wasserball-Abteilung des AS Aris